El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2017 fue la sexta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2017. Tuvo lugar el fin de semana del 2 al 4 de junio de 2017 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Toscana, Italia. La carrera de MotoGP la ganó Andrea Dovizioso, seguido de Maverick Viñales y Danilo Petrucci. Mattia Pasini fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Thomas Lüthi y Álex Márquez. La carrera de Moto3 la ganó Andrea Migno, Fabio Di Giannantonio fue segundo y Juanfran Guevarra tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 5 de junio de 2017.

Enlaces externos

2017
Italia
Deporte en Italia en 2017